Maria Visitatiekerk (Krakau) - Polen
 Maria Visitatiekerk (München) - Duitsland
 Maria Visitatiekerk (Nitra) - Slowakije
 Maria Visitatiekerk (Povazska Bystrica) - Polen
 Maria Visitatiekerk (Ljubljana) - Slovenië
 Maria Visitatiekerk (New York) - Verenigde Staten
 Maria Visitatiekerk (Nebraska) - Verenigde Staten
 Visitandinnenkerk (Warschau) - Polen

 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Oosterblokker)
 Oude Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Budel)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Bleiswijk)
 Visitatiekerk (Jeruzalem) - Israel

Zie ook
 Visitandinnenkerk (Warschau) - Polen
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk, doorverwijzingspagina
 Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk, doorverwijspagina
 Mariä-Heimsuchung-kerk, doorverwijspagina